

Persone
 Mark Campanaro – cestista statunitense naturalizzato italiano
 Michael Campanaro – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Campanaro – nelle chiese cristiane, persona addetta al suono delle campane e, talvolta, alla manutenzione dei campanili
 Campanaro – brano musicale presentato al festival di Sanremo 1953, cantato da Teddy Reno e Nilla Pizzi
 Campanaro – antico feudo abbaziale della diocesi di Ariano situato nell'attuale territorio comunale di Castelfranco in Miscano, attestato dal XII al XV secolo
 Campanaro dalle tre caruncole – uccello della famiglia Cotingidi dei Passeracei, vivente in Centro America e appartenente al genere Procnias